Kolsås (plaats), een plaats in Noorwegen
Kolsås (metrostation), een station van de metro van Oslo